Bedelen
Jan Smeken, Belgisch stadsrederijker

Zie ook 
Smekens (doorverwijspagina)
Smekelingen (doorverwijspagina)